Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в Туркменистане (Центризбирком Туркменистана) '() — государственный орган, формируемый в соответствии с избирательным законодательством и организующий проведение выборов и референдумов в Туркменистане.

Постоянно действующим органом Центризбиркома Туркменистана является Аппарат, возглавляемый Председателем центризбиркома Туркменистана.

Центризбирком Туркменистана образуется президентом Туркменистана из числа граждан Туркменистана в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и двенадцати членов, он является юридическим лицом.

Председатель Центризбиркома Туркменистана утверждается Меджлисом Туркменистана. Члены Центризбиркома Туркменистана выдвигаются президентом Туркменистана, политическими партиями и общественными объединениями.

Финансовое обеспечение деятельности Аппарата Центризбиркома Туркменистана осуществляется за счёт средств государственного бюджета Туркменистана.

Председатели

См. также 
 Выборы и референдумы в Туркменистане

Ссылки 
 Официальный сайт

Центральные избирательные комиссии
Государственное устройство Туркменистана
Выборы в Туркменистане